Saint-Firmin je ime oz. del imena več krajev v Franciji, imenovanih po škofu Amiensa, sv. Firminu (272-303):

 Saint-Firmin, občina v departmaju Hautes-Alpes,
 Saint-Firmin, občina v departmaju Meurthe-et-Moselle,
 Saint-Firmin, občina v departmaju Nièvre,
 Saint-Firmin, občina v departmaju Saône-et-Loire,
 Saint-Firmin, nekdanja občina v departmaju Somme, danes vključena v občino Crotoy,
 Saint-Firmin-des-Bois, občina v departmaju Loiret,
 Saint-Firmin-des-Prés, občina v departmaju Loir-et-Cher,
 Saint-Firmin-sur-Loire, občija v departmaju Loiret.